Мария Богуцкая (; 1 июня 1929 — 27 октября 2020) — польский историк, ординарный профессор, член Польской академии знаний.

Биография 
Родилась в Варшаве. В 1951 году окончила исторической факультет Варшавского университета, а затем осталась работницей Института истории Польской академии наук. В 1958—1978 годах главный редактор исторического научно-популярного журнала «Mówią Wieki», с 1979 главный редактор научного журнала «Acta Poloniae Historica». Преподаватель Пултуской Академии гуманитарных наук им. А. Гейштора. Почётный доктор Гданьского университета (2007).

Научная деятельность 
Доктор (1955), хабилитированный доктор (1961), экстраординарный профессор (1971), ординарный профессор (1981).

Основные труды 
 Walka opozycji mieszczańskiej z patrycjatem gdańskim w drugiej połowie XVI wieku (1954)
 Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku (1956)
 Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV—XVII wieku (1962)
 Anna Jagiellonka (1964, 1994, 2009)
 Dzieje Polski do 1795 r. (1964)
 Życie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI—XVII (1967)
 Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku (1970)
 Kazimierz Jagiellończyk (1970, 1978)
 Sól w handlu bałtyckim w pierwszej połowie XVII w. (1971)
 Ziemia i czasy Kopernika (1972)
 Nicholas Copernicus. The Country and Times (1973)
 Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek (1974, 1985, 1987, 1998)
 L’atttrait de la culture nobiliaire? (sarmatisation de la bourgeoisie polonaise au XVIIe siècle) (1976)
 Towns in Poland and the reformation. Analogies and differences with other countries (1979)
 Das alte Danzig. Alltagsleben vom 15. bis 17. Jahrhundert (1980, 1987)
 Miasta Europy środkowej w XIV—XVII w. Problemy rozwoju (1981)
 Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy (1981, 1998, 2009)
 Hołd pruski (1982, 1985)
 Gdańscy ludzie morza w XVI—XVIII w. (1984)
 Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej (1986), соавтор — Хенрик Самсонович
 Bona Sforza (1989, 1998, 2004, 2009)
 Jewish merchants in Gdańsk in the 16th—17th centuries. A policy of toleration of discrimination? (1992)
 Social structures and custom in early modern Poland (1993)
 Trade between Gdańsk and Turku (Åbo) in the 16th and the first half of the 17th century (1993)
 Staropolskie obyczaje w XVI—XVII wieku (1994)
 Um die Säkularisation des Deutschen Ordens in Preußen. Die Krakauer Huldigung (1996), соавтор — Клаус Зернак
 Gender in the economy of a traditional agrarian society. The case of Poland in the 16th—17th centuries (1996)
 The lost world of the «Sarmatians». Custom as the regulator of Polish social life in early modern time (1996)
 Town hall as symbol of power. Changes in the political and social functions of town hall in Gdańsk till the end of the 18th century (1997)
 Żyć w dawnym Gdańsku. Wiek XVI—XVII (1997)
 Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI—XVIII wieku na tle porównawczym (1998)
 Women and religion in the early modern period (1998)
 Historia Polski do 1864 roku (1999, 2009)
 Marriage in early modern Poland (2000)
 Women in politics. The case of Poland in the 16th—18th centuries (2001)
 Mazowsze na mapie Polski i Europy w XVI—XVII w. (2003)
 Baltic commerce and urban society 1500—1700. Gdansk/Danzig and its Polish context (2003)
 Women in early modern Polish society, against the European background (2004)
 Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI (2005, 2006)
 Woman in the history of Europe. From antiquity till the begin of the XXIst century (2008)
 Miasto i mieszczanin w społeczeństwie Polski nowożytnej (XVI—XVIII wiek) (2009)
 Między obyczajem a prawem. Kultura sarmatyzmu w Polsce XVI—XVIII wieku (2013)

Примечания

Ссылки 
 Труды в базе Национальной библиотеки Польши
 Труды в базе научных журналов BazHum
 Книги в базе lubimyczytac.pl
 Научная деятельность в базе nauka-polska.pl

Историки Польши
Историки экономики
Историки культуры
Женщины-историки
Выпускники Варшавского университета
Преподаватели вузов Польши
Почётные доктора Гданьского университета
Члены Польской академии знаний
Члены Польского исторического общества